Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1982 kam es im Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K90 

Weltmeister 1978:  / Olympiasieger 1980: 

Datum: 21. Februar 1982

Teilnehmer: 59 genannt; 59 gestartet; 59 gewertet;

Quellen 
 Official Results – Skijump Normal Hill – 21. Februar 1982, FIS, in Skimuseet, Oslo
 Oslo NOR 1982.02.21 MS/PS World Ski Championship / World Cup auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 17. August 2020
 Men Ski Jumping 70m Nordic Skiing World Championship 1982 Oslo (NOR) - Sunday 21.02 auf todor66.com, abgerufen am 10. Mai 2020
 Weltmeisterschaften: 21. Februar 1982 – K85 in Oslo (NOR), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 171. ISBN 3-89784-099-5

Großschanze K120 

Weltmeister 1978:  / Olympiasieger 1980: 

Datum: 28. Februar 1982

Teilnehmer: 57 genannt; 55 gestartet; 55 gewertet;

Quellen 
 Official Results – Skijump Large Hill – 28. Februar 1982, FIS, in Skimuseet, Oslo
 Oslo NOR 1982.02.28 MS/PS World Ski Championship / World Cup auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 17. August 2020
 Men Ski Jumping 90m Nordic Skiing World Championship 1982 Oslo (NOR) - Sunday 28.02 auf todor66.com, abgerufen am 10. Mai 2020
 Weltmeisterschaften: 28. Februar 1982 – K105 in Oslo (NOR), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 170 ISBN 3-89784-099-5

Team Großschanze K120 

kein Titelverteidiger / kein vorangegangener Olympiasieger, Disziplin erstmals im WM-Programm

Datum: 26. Februar 1982

Quellen 
 Official Results – Team Compet. – Large Hill – 26. Februar 1982, FIS, in Skimuseet, Oslo
 Oslo NOR 1982.02.26 MS Dr World Ski Championship auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 17. August 2020
 Men Ski Jumping 90m Team Nordic Skiing World Championship 1982 Oslo (NOR) - Friday 26.02 auf todor66.com, abgerufen am 10. Mai 2020
 Weltmeisterschaften: 26. Februar 1982 – K105 in Oslo (NOR), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 172 ISBN 3-89784-099-5

Zeichenerklärung 
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 ¤ = Nicht im Wettbewerb zählend

Einzelnachweise 

Skispringen Manner
Manner 1982
Skispringen (Norwegen)